Lenin – rivoluzionario e politico sovietico
Lenin – comune della Moldavia nel distretto di Rîbnița in Transnistria
 Lenin – rompighiaccio
 Lenin – rompighiaccio atomico
 Biblioteca Lenin – biblioteca russa
 Ordine di Lenin – onorificenza sovietica
 Premio Lenin – onorificenza sovietica
 Premio Lenin per la pace – onorificenza sovietica
 Picco Lenin – montagna del Pamir
Lenin – villaggio chirghiso